Чемпионат мира по международным шашкам (блиц) среди женщин 2016 года — прошёл 1 мая в Измире, Турция. Там же проводились чемпионат мира международным шашкам (блиц) среди мужчин, чемпионаты мира по международным шашкам (быстрые шашки) среди мужчин и среди женщин, а также 1-й чемпионат мира по турецким шашкам среди женщин.

Регламент 
Турнир проводился по швейцарской системе в 11 раундов, 5 минут + 3 секунды за ход на партию.

Результаты 
В турнире приняла участие 21 шашистка из 6 стран. Средний рейтинг 1711.

GMIF — международный гроссмейстерMIF — международный мастерMFF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Сайт чемпионата 

Спорт в Турции в 2016 году
2016 год в шашках